Niki, een Oostenrijkse luchtvaartmaatschappij
 NIKI, het Nederlands Interuniversitair Kunsthistorisch Instituut te Florence
 Niki (Hokkaido), een gemeente in Japanse prefectuur Hokkaido
 Niki (Griekenland), een plaats in Griekenland
 Niki (personage), personage in F.C. De Kampioenen